|-
|(119501)||2001 UL119|| align=right|15,6|| align=right|2,489|| align=right|0,050|| align=right|2,70|| align=right|3,925||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119502)||2001 UH120|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,141|| align=right|3,61|| align=right|4,206||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119503)||2001 UR124|| align=right|15,7|| align=right|2,447|| align=right|0,290|| align=right|11,97|| align=right|3,828||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119504)||2001 UQ126|| align=right|16,3|| align=right|2,619|| align=right|0,123|| align=right|2,47|| align=right|4,239||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119505)||2001 UR127|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,124|| align=right|14,87|| align=right|4,011||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119506)||2001 UQ128|| align=right|16,1|| align=right|2,587|| align=right|0,285|| align=right|6,97|| align=right|4,160||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119507)||2001 UP131|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,084|| align=right|4,82|| align=right|4,251||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119508)||2001 UD132|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,194|| align=right|11,39|| align=right|4,189||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119509)||2001 UH133|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,114|| align=right|1,79|| align=right|3,752||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119510)||2001 UW134|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,240|| align=right|12,75|| align=right|4,137||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119511)||2001 UX134|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,017|| align=right|1,58|| align=right|4,122||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119512)||2001 UC136|| align=right|15,9|| align=right|2,556|| align=right|0,141|| align=right|9,64|| align=right|4,086||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119513)||2001 UU138|| align=right|16,6|| align=right|2,422|| align=right|0,123|| align=right|1,31|| align=right|3,770||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119514)||2001 UT141|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,151|| align=right|2,40|| align=right|4,170||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119515)||2001 UL149|| align=right|15,9|| align=right|2,669|| align=right|0,075|| align=right|4,65|| align=right|4,360||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119516)||2001 UP150|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,097|| align=right|8,12|| align=right|4,134||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119517)||2001 US150|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,096|| align=right|6,60|| align=right|3,364||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119518)||2001 UJ154|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,278|| align=right|6,82|| align=right|4,132||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119519)||2001 UJ157|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,047|| align=right|1,83|| align=right|4,191||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119520)||2001 UB159|| align=right|16,2|| align=right|2,639|| align=right|0,218|| align=right|6,48|| align=right|4,285||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119521)||2001 UU161|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,187|| align=right|2,48|| align=right|4,195||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119522)||2001 UX162|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,218|| align=right|1,68|| align=right|4,063||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119523)||2001 UU164|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,068|| align=right|8,31|| align=right|3,775||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119524)||2001 UW167|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,207|| align=right|12,18|| align=right|4,219||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119525)||2001 UC169|| align=right|13,9|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|14,70|| align=right|4,249||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119526)||2001 UF175|| align=right|15,3|| align=right|2,480|| align=right|0,079|| align=right|5,57|| align=right|3,905||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119527)||2001 UH177|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|3,819||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119528)||2001 US179|| align=right|11,7|| align=right|5,191|| align=right|0,103|| align=right|15,72|| align=right|11,83||JUT||26. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119529)||2001 UY187|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,037|| align=right|6,72|| align=right|4,013||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119530)||2001 VE1|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,191|| align=right|25,02|| align=right|3,769||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119531)||2001 VX1|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,220|| align=right|4,96|| align=right|4,111||MBA||8. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(119532)||2001 VD9|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,067|| align=right|2,61|| align=right|4,468||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119533)||2001 VV9|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,111|| align=right|8,01|| align=right|4,006||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119534)||2001 VL10|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,074|| align=right|13,95|| align=right|4,276||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119535)||2001 VR11|| align=right|14,8|| align=right|2,529|| align=right|0,187|| align=right|11,03|| align=right|4,020||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119536)||2001 VP12|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,212|| align=right|7,88|| align=right|3,757||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119537)||2001 VF14|| align=right|15,2|| align=right|2,490|| align=right|0,095|| align=right|6,68|| align=right|3,928||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119538)||2001 VD15|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,123|| align=right|14,07|| align=right|4,354||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119539)||2001 VL15|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,070|| align=right|8,01|| align=right|4,523||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119540)||2001 VJ18|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,121|| align=right|4,34|| align=right|4,057||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119541)||2001 VP20|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,070|| align=right|1,17|| align=right|3,474||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119542)||2001 VB26|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,181|| align=right|4,67|| align=right|4,037||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119543)||2001 VE26|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,098|| align=right|16,02|| align=right|4,137||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119544)||2001 VR26|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,142|| align=right|7,79|| align=right|4,549||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119545)||2001 VY26|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,071|| align=right|5,63|| align=right|4,002||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119546)||2001 VC29|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,069|| align=right|6,78|| align=right|4,501||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119547)||2001 VG29|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|15,64|| align=right|4,169||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119548)||2001 VZ29|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,112|| align=right|11,24|| align=right|4,287||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119549)||2001 VO33|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,210|| align=right|3,14|| align=right|3,719||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119550)||2001 VG34|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,046|| align=right|15,74|| align=right|4,352||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119551)||2001 VX34|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,173|| align=right|14,48|| align=right|4,433||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119552)||2001 VN35|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,175|| align=right|3,35|| align=right|4,170||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119553)||2001 VH36|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,118|| align=right|3,87|| align=right|4,129||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119554)||2001 VQ36|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,234|| align=right|6,25|| align=right|4,362||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119555)||2001 VW39|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,083|| align=right|5,12|| align=right|4,297||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119556)||2001 VS41|| align=right|15,3|| align=right|2,660|| align=right|0,124|| align=right|15,77|| align=right|4,337||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119557)||2001 VV41|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,078|| align=right|10,30|| align=right|4,031||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119558)||2001 VS42|| align=right|15,3|| align=right|2,530|| align=right|0,124|| align=right|1,86|| align=right|4,024||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119559)||2001 VE45|| align=right|16,0|| align=right|2,655|| align=right|0,150|| align=right|10,75|| align=right|4,326||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119560)||2001 VM46|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,164|| align=right|11,56|| align=right|4,267||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119561)||2001 VO48|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,287|| align=right|2,73|| align=right|4,079||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119562)||2001 VC66|| align=right|14,9|| align=right|2,802|| align=right|0,208|| align=right|17,23|| align=right|4,691||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119563)||2001 VX68|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,150|| align=right|1,41|| align=right|3,575||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119564)||2001 VR69|| align=right|16,6|| align=right|2,644|| align=right|0,174|| align=right|8,58|| align=right|4,298||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119565)||2001 VL72|| align=right|16,6|| align=right|2,600|| align=right|0,250|| align=right|3,55|| align=right|4,192||MBA||12. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119566)||2001 VN72|| align=right|16,1|| align=right|2,474|| align=right|0,106|| align=right|5,35|| align=right|3,890||MBA||12. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119567)||2001 VV79|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,114|| align=right|16,68|| align=right|4,284||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119568)||2001 VP81|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,152|| align=right|10,81|| align=right|4,394||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119569)||2001 VD82|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,132|| align=right|12,33|| align=right|4,353||MBA||10. november 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(119570)||2001 VC84|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,094|| align=right|6,64|| align=right|4,160||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119571)||2001 VJ88|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,246|| align=right|7,48|| align=right|4,189||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119572)||2001 VM88|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,143|| align=right|5,58|| align=right|3,465||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119573)||2001 VP90|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,026|| align=right|14,63|| align=right|4,197||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119574)||2001 VT90|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,106|| align=right|15,28|| align=right|4,057||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119575)||2001 VK91|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,102|| align=right|12,70|| align=right|4,314||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119576)||2001 VF93|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,172|| align=right|15,02|| align=right|4,036||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119577)||2001 VB96|| align=right|15,5|| align=right|2,711|| align=right|0,080|| align=right|13,20|| align=right|4,463||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119578)||2001 VX96|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,164|| align=right|14,41|| align=right|4,090||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119579)||2001 VU97|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,296|| align=right|12,45|| align=right|4,130||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119580)||2001 VD101|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,088|| align=right|13,92|| align=right|4,210||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119581)||2001 VK103|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,060|| align=right|6,05|| align=right|4,181||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119582)||2001 VL103|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,023|| align=right|1,23|| align=right|4,322||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119583)||2001 VM103|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,087|| align=right|3,95|| align=right|4,184||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119584)||2001 VS108|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,015|| align=right|2,43|| align=right|4,163||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119585)||2001 VX108|| align=right|16,2|| align=right|2,645|| align=right|0,071|| align=right|3,16|| align=right|4,300||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119586)||2001 VZ108|| align=right|16,1|| align=right|2,755|| align=right|0,059|| align=right|2,55|| align=right|4,573||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119587)||2001 VA110|| align=right|16,2|| align=right|2,612|| align=right|0,202|| align=right|2,49|| align=right|4,220||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119588)||2001 VV110|| align=right|15,5|| align=right|2,645|| align=right|0,161|| align=right|3,82|| align=right|4,301||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119589)||2001 VK113|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,137|| align=right|8,24|| align=right|4,223||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119590)||2001 VS117|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,223|| align=right|15,64|| align=right|4,093||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119591)||2001 VD118|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,184|| align=right|1,41|| align=right|3,788||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119592)||2001 VJ125|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,130|| align=right|10,84|| align=right|4,196||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119593)||2001 VA126|| align=right|16,1|| align=right|2,658|| align=right|0,094|| align=right|4,08|| align=right|4,333||MBA||14. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119594)||2001 WC8|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|8,06|| align=right|4,170||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119595)||2001 WY8|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,251|| align=right|13,60|| align=right|4,045||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119596)||2001 WT9|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,098|| align=right|6,85|| align=right|3,641||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119597)||2001 WS11|| align=right|15,3|| align=right|2,752|| align=right|0,113|| align=right|11,07|| align=right|4,566||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119598)||2001 WT11|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,123|| align=right|13,04|| align=right|4,330||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119599)||2001 WB12|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,152|| align=right|5,64|| align=right|4,131||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119600)||2001 WM12|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,087|| align=right|6,11|| align=right|4,204||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119601)||2001 WA14|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,223|| align=right|4,61|| align=right|4,242||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119602)||2001 WD15|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,068|| align=right|1,44|| align=right|4,303||MBA||24. november 2001||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(119603)||2001 WW16|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,109|| align=right|2,46|| align=right|4,188||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119604)||2001 WT18|| align=right|16,3|| align=right|2,621|| align=right|0,014|| align=right|2,27|| align=right|4,243||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119605)||2001 WY18|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,024|| align=right|2,56|| align=right|4,299||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119606)||2001 WM19|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,146|| align=right|2,07|| align=right|4,037||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119607)||2001 WT20|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,167|| align=right|10,78|| align=right|4,167||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119608)||2001 WC23|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,195|| align=right|23,89|| align=right|3,702||MBA||27. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119609)||2001 WN26|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,046|| align=right|22,93|| align=right|4,195||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119610)||2001 WV26|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,100|| align=right|12,29|| align=right|4,454||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119611)||2001 WY26|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,138|| align=right|13,75|| align=right|4,176||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119612)||2001 WY27|| align=right|16,4|| align=right|2,555|| align=right|0,079|| align=right|4,50|| align=right|4,083||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119613)||2001 WT32|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,045|| align=right|3,49|| align=right|4,335||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119614)||2001 WM35|| align=right|16,5|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|4,73|| align=right|4,164||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119615)||2001 WO35|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,045|| align=right|7,02|| align=right|3,407||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119616)||2001 WH36|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,104|| align=right|7,22|| align=right|4,051||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119617)||2001 WL38|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,143|| align=right|23,83|| align=right|4,574||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119618)||2001 WL39|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,127|| align=right|7,71|| align=right|3,702||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119619)||2001 WP39|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,164|| align=right|6,79|| align=right|3,791||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119620)||2001 WY42|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,066|| align=right|7,26|| align=right|3,777||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119621)||2001 WQ43|| align=right|16,7|| align=right|2,546|| align=right|0,056|| align=right|2,58|| align=right|4,062||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119622)||2001 WY48|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,119|| align=right|3,66|| align=right|4,240||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119623)||2001 WK53|| align=right|15,8|| align=right|2,672|| align=right|0,169|| align=right|5,57|| align=right|4,368||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119624)||2001 WM73|| align=right|15,8|| align=right|2,608|| align=right|0,052|| align=right|2,42|| align=right|4,210||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119625)||2001 WZ81|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,124|| align=right|2,59|| align=right|4,363||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119626)||2001 WD91|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,047|| align=right|9,49|| align=right|4,165||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119627)||2001 WJ99|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,079|| align=right|15,18|| align=right|4,368||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119628)||2001 WQ100|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,146|| align=right|6,07|| align=right|4,509||MBA||16. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119629)||2001 WP101|| align=right|15,3|| align=right|3,194|| align=right|0,181|| align=right|2,11|| align=right|5,707||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119630)||2001 XJ5|| align=right|14,9|| align=right|2,521|| align=right|0,056|| align=right|16,52|| align=right|4,001||MBA||5. december 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119631)||2001 XC7|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,176|| align=right|13,53|| align=right|4,383||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119632)||2001 XE11|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,024|| align=right|13,08|| align=right|4,220||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119633)||2001 XR13|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,020|| align=right|7,38|| align=right|4,690||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119634)||2001 XM16|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|4,11|| align=right|4,234||MBA||13. december 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(119635)||2001 XB17|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,151|| align=right|8,67|| align=right|4,244||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119636)||2001 XB18|| align=right|16,3|| align=right|2,730|| align=right|0,282|| align=right|8,14|| align=right|4,509||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119637)||2001 XC19|| align=right|15,1|| align=right|2,763|| align=right|0,103|| align=right|13,45|| align=right|4,593||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119638)||2001 XG24|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|5,54|| align=right|3,860||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119639)||2001 XV24|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,153|| align=right|13,99|| align=right|4,582||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119640)||2001 XM25|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,131|| align=right|12,70|| align=right|4,368||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119641)||2001 XP25|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,255|| align=right|6,53|| align=right|4,084||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119642)||2001 XX28|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,246|| align=right|4,80|| align=right|4,177||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119643)||2001 XN30|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,288|| align=right|4,41|| align=right|4,181||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119644)||2001 XM36|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,020|| align=right|11,28|| align=right|4,227||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119645)||2001 XF40|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,080|| align=right|22,30|| align=right|4,324||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119646)||2001 XN40|| align=right|14,3|| align=right|2,568|| align=right|0,211|| align=right|13,80|| align=right|4,114||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119647)||2001 XS40|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,053|| align=right|13,99|| align=right|4,370||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119648)||2001 XV41|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,124|| align=right|13,92|| align=right|4,273||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119649)||2001 XU45|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,306|| align=right|12,93|| align=right|4,064||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119650)||2001 XT48|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,033|| align=right|12,88|| align=right|4,252||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119651)||2001 XE49|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,096|| align=right|16,35|| align=right|4,329||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119652)||2001 XV49|| align=right|16,2|| align=right|2,535|| align=right|0,101|| align=right|6,30|| align=right|4,035||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119653)||2001 XK54|| align=right|16,9|| align=right|2,378|| align=right|0,191|| align=right|1,01|| align=right|3,667||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119654)||2001 XO54|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,093|| align=right|0,77|| align=right|4,148||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119655)||2001 XV55|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,083|| align=right|5,67|| align=right|4,002||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119656)||2001 XJ58|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,142|| align=right|5,18|| align=right|4,021||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119657)||2001 XQ58|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,050|| align=right|4,34|| align=right|4,401||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119658)||2001 XX58|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,171|| align=right|3,26|| align=right|4,381||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119659)||2001 XE62|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,192|| align=right|11,82|| align=right|4,371||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119660)||2001 XL62|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,152|| align=right|3,85|| align=right|4,246||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119661)||2001 XN62|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,237|| align=right|6,29|| align=right|3,589||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119662)||2001 XN63|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|4,593||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119663)||2001 XP65|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,081|| align=right|4,88|| align=right|4,462||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119664)||2001 XN67|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,126|| align=right|12,77|| align=right|4,204||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119665)||2001 XR67|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,179|| align=right|13,59|| align=right|4,395||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119666)||2001 XQ73|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,244|| align=right|5,57|| align=right|4,293||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119667)||2001 XY73|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,061|| align=right|22,72|| align=right|4,154||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119668)||2001 XB74|| align=right|16,9|| align=right|2,391|| align=right|0,178|| align=right|2,28|| align=right|3,697||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119669)||2001 XR74|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,164|| align=right|2,60|| align=right|3,684||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119670)||2001 XO75|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,088|| align=right|15,39|| align=right|4,273||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119671)||2001 XO77|| align=right|15,7|| align=right|2,646|| align=right|0,082|| align=right|2,26|| align=right|4,304||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119672)||2001 XC86|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,221|| align=right|10,33|| align=right|4,365||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119673)||2001 XN87|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,205|| align=right|13,18|| align=right|4,386||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119674)||2001 XY90|| align=right|16,6|| align=right|2,648|| align=right|0,118|| align=right|2,95|| align=right|4,307||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119675)||2001 XX91|| align=right|16,4|| align=right|2,628|| align=right|0,083|| align=right|3,25|| align=right|4,259||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119676)||2001 XG95|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,031|| align=right|15,93|| align=right|4,196||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119677)||2001 XW96|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,117|| align=right|5,14|| align=right|3,687||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119678)||2001 XX105|| align=right|15,3|| align=right|2,545|| align=right|0,094|| align=right|13,06|| align=right|4,058||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119679)||2001 XV107|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,166|| align=right|3,81|| align=right|3,729||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119680)||2001 XX107|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,060|| align=right|3,10|| align=right|4,543||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119681)||2001 XY107|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,095|| align=right|11,09|| align=right|4,352||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119682)||2001 XE108|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,122|| align=right|5,59|| align=right|4,508||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119683)||2001 XB110|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,191|| align=right|13,92|| align=right|4,217||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119684)||2001 XC113|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,117|| align=right|8,16|| align=right|4,508||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119685)||2001 XS114|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,026|| align=right|5,99|| align=right|4,505||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119686)||2001 XY116|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,246|| align=right|10,09|| align=right|4,471||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119687)||2001 XQ121|| align=right|16,0|| align=right|2,675|| align=right|0,056|| align=right|1,01|| align=right|4,376||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119688)||2001 XK126|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,092|| align=right|1,07|| align=right|4,054||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119689)||2001 XJ129|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,150|| align=right|15,76|| align=right|4,536||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119690)||2001 XP130|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,171|| align=right|2,59|| align=right|4,362||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119691)||2001 XK132|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,114|| align=right|5,18|| align=right|4,259||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119692)||2001 XN140|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,113|| align=right|10,54|| align=right|4,492||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119693)||2001 XD145|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,084|| align=right|5,83|| align=right|4,493||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119694)||2001 XE146|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,057|| align=right|4,30|| align=right|4,632||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119695)||2001 XP148|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,070|| align=right|6,18|| align=right|4,561||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119696)||2001 XC152|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,175|| align=right|2,35|| align=right|3,821||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119697)||2001 XT152|| align=right|16,5|| align=right|2,363|| align=right|0,136|| align=right|3,13|| align=right|3,632||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119698)||2001 XA155|| align=right|15,9|| align=right|2,660|| align=right|0,152|| align=right|2,28|| align=right|4,338||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119699)||2001 XV155|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,222|| align=right|3,45|| align=right|4,068||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119700)||2001 XE156|| align=right|15,7|| align=right|2,789|| align=right|0,037|| align=right|4,81|| align=right|4,658||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119701)||2001 XW156|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,171|| align=right|3,30|| align=right|3,763||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119702)||2001 XM157|| align=right|15,2|| align=right|2,734|| align=right|0,047|| align=right|4,81|| align=right|4,520||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119703)||2001 XG158|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,195|| align=right|11,93|| align=right|4,190||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119704)||2001 XW164|| align=right|16,0|| align=right|2,754|| align=right|0,033|| align=right|3,85|| align=right|4,569||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119705)||2001 XP169|| align=right|16,5|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|2,44|| align=right|3,797||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119706)||2001 XW183|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,280|| align=right|13,56|| align=right|4,420||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119707)||2001 XA185|| align=right|15,4|| align=right|2,989|| align=right|0,149|| align=right|0,86|| align=right|5,167||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119708)||2001 XN185|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,054|| align=right|6,54|| align=right|4,645||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119709)||2001 XR186|| align=right|15,1|| align=right|2,829|| align=right|0,058|| align=right|3,20|| align=right|4,758||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119710)||2001 XP191|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,198|| align=right|5,90|| align=right|3,891||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119711)||2001 XP193|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,191|| align=right|3,14|| align=right|4,209||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119712)||2001 XU195|| align=right|15,4|| align=right|2,763|| align=right|0,180|| align=right|7,00|| align=right|4,591||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119713)||2001 XV203|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,167|| align=right|5,36|| align=right|4,100||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119714)||2001 XG205|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,178|| align=right|6,00|| align=right|4,479||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119715)||2001 XX207|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,109|| align=right|13,23|| align=right|4,234||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119716)||2001 XH208|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,106|| align=right|3,68|| align=right|4,445||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119717)||2001 XX220|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,117|| align=right|5,16|| align=right|4,324||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119718)||2001 XZ222|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,136|| align=right|5,78|| align=right|4,527||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119719)||2001 XS228|| align=right|15,3|| align=right|2,636|| align=right|0,178|| align=right|9,93|| align=right|4,279||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119720)||2001 XB236|| align=right|15,7|| align=right|2,771|| align=right|0,065|| align=right|4,27|| align=right|4,612||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119721)||2001 XT236|| align=right|16,0|| align=right|2,722|| align=right|0,009|| align=right|7,11|| align=right|4,489||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119722)||2001 XN238|| align=right|15,4|| align=right|2,852|| align=right|0,107|| align=right|3,38|| align=right|4,816||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119723)||2001 XO244|| align=right|16,1|| align=right|2,655|| align=right|0,034|| align=right|2,86|| align=right|4,326||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119724)||2001 XX244|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,112|| align=right|16,11|| align=right|4,057||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119725)||2001 XO256|| align=right|15,2|| align=right|2,508|| align=right|0,120|| align=right|9,63|| align=right|3,971||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119726)||2001 XB257|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,151|| align=right|16,60|| align=right|4,235||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119727)||2001 XG257|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,115|| align=right|13,68|| align=right|4,159||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119728)||2001 XT259|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,072|| align=right|12,63|| align=right|4,223||MBA||9. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119729)||2001 XX260|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,089|| align=right|11,34|| align=right|4,513||MBA||10. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119730)||2001 YP7|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,117|| align=right|14,04|| align=right|4,390||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119731)||2001 YB8|| align=right|16,0|| align=right|2,748|| align=right|0,186|| align=right|1,38|| align=right|4,556||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119732)||2001 YM8|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|4,09|| align=right|4,232||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119733)||2001 YQ10|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,058|| align=right|5,18|| align=right|4,661||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119734)||2001 YE14|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,042|| align=right|6,59|| align=right|4,456||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119735)||2001 YS17|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,105|| align=right|2,15|| align=right|4,581||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119736)||2001 YM22|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,014|| align=right|4,54|| align=right|4,513||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119737)||2001 YJ23|| align=right|16,3|| align=right|2,654|| align=right|0,077|| align=right|1,02|| align=right|4,322||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119738)||2001 YV23|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,123|| align=right|7,93|| align=right|4,139||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119739)||2001 YN24|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,085|| align=right|5,73|| align=right|4,276||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119740)||2001 YP28|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,236|| align=right|8,44|| align=right|4,536||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119741)||2001 YC37|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,042|| align=right|6,25|| align=right|4,538||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119742)||2001 YJ37|| align=right|15,7|| align=right|2,767|| align=right|0,040|| align=right|6,92|| align=right|4,602||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119743)||2001 YW40|| align=right|15,5|| align=right|2,767|| align=right|0,107|| align=right|7,23|| align=right|4,603||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119744)||2001 YN42|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,256|| align=right|4,04|| align=right|4,153||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119745)||2001 YU44|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,219|| align=right|4,18|| align=right|4,168||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119746)||2001 YZ51|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,093|| align=right|2,59|| align=right|4,408||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119747)||2001 YP52|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,161|| align=right|1,69|| align=right|3,744||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119748)||2001 YO53|| align=right|15,7|| align=right|2,707|| align=right|0,031|| align=right|8,04|| align=right|4,453||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119749)||2001 YG62|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,037|| align=right|5,45|| align=right|4,631||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119750)||2001 YL64|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,222|| align=right|10,91|| align=right|4,400||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov